Марія Саккарі (; нар. 25 липня 1995) — грецька професійна тенісистка. 

Перший одиночний титул WTA Саккарі здобула на Гран-прі принцеси Лалли Мер'єм 2019.

Фінали турнірів WTA

Одиночний розряд: 2 ( 1титул)

Фінали ITF: 26 (12–14)

Одиночний розряд: 17 (7–10)

Парний розряд: 9 (5–4)

Виступи у турнірах Великого шолома

Одиночний розряд

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Примітки

Посилання 
  

Народились 1995
Грецькі тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Уродженці Афін